Alderbrook ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Alderbrook (Alabama), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Alabama
 Alderbrook (New Hampshire), eine Ortschaft im US-Bundesstaat New Hampshire

Siehe auch:
 Alderbrook Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas
 Alder Brook